Кристофер Карл Синглтон-младший (; родился 21 ноября 1989 года в Кантоне, штат Джорджия) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Црвена звезда». На драфте НБА 2011 года был выбран в первом раунде под общим 18-м номером.

Карьера 
Крис Синглтон окончил школу Чероки в городе Кантон штата Джорджия.Крис начинал свою карьеру как один из самых многообещающих игроков США. Ещё в 2008 году его включили в число лучших баскетболистов-школьников страны. Затем поступил в Университет штата Флорида, где три сезона играл за местную баскетбольную команду. Во «Флориде Стэйт» он дважды попадал в пятерку лучших защищающихся игроков и третью символическую пятерку Конференции Атлантического Побережья студенческого чемпионата США, а в выпускной год заслужил звание лучшего защищающегося игрока конференции. Средняя статистика Криса за три года во «Флориде» — 10.2 очка, 6.1 подбора, 1.5 передачи, 1.4 блок-шота за 29 минут.

В сезоне 2008/2009 он сыграл 35 матчей. В них Крис Синглтон проводил в среднем на площадке 26,9 минуты, набирал в среднем 8,1 очков, делал в среднем 4,9 подбора, а также в среднем 1,5 перехвата и 1,3 блок-шота, допускал 2,0 потери, отдавал в среднем 1,1 передачу.

В сезоне 2009/2010 он сыграл 32 матча. В них Крис Синглтон проводил в среднем на площадке 31,4 минут, набирал в среднем 10,2 очков, делал в среднем 7,0 подборов, а также в среднем 2,2 перехвата и 1,5 блок-шота, допускал 3,0 потери, отдавал в среднем 2,2 передачи.

В сезоне 2010/2011 он сыграл 28 матчей. В них Крис Синглтон проводил в среднем на площадке 29,1 минуты, набирал в среднем 13,1 очков, делал в среднем 6,8 подборов, а также в среднем 2,0 перехвата и 1,5 блок-шота, допускал 2,2 потери, отдавал в среднем 1,2 передачи.

На драфте НБА форварда под 18-м номером выбрал «Вашингтон Уизардс», за который он провёл три сезона и в среднем набирал 4,1 очка, 3,2 подбора за 17,6 минут. 18 раз за карьеру в «Вашингтон Уизардс» Крис превышал показатель в 10 очков за игру. Он стал первым новичком клуба с 1982 года, который не пропустил ни одного матча в дебютном сезоне.

Сезон 2014/2015 Синглтон начал в составе китайского клуба «Цзянсу Дрэгонс». В 17 играх за Крис в среднем приносил команде 22,5 очка, 12,8 подбора, 2,6 передачи, 3 перехвата и 1,9 блок-шота, проводя на паркете по 38 минут. Но уже в январе 2015 года перешёл в клуб Д-Лиги «Оклахома-Сити Блю», за который в среднем набирал 9,2 очка и 6 подборов.

24 сентября 2015 года подписал контракт на сезон 2015/16 с «Локомотивом-Кубанью».

В июне 2016 года подписал контракт с китайским клубом «Аньхой Вэньи» сроком на один сезон, вместе с клубом стал чемпионом Китая и стал MVP финальной серии.

1 июля 2016 года Синглтон подписал годичный контракт (с правом продления еще на один сезон) с греческим «Панатинаикосом».

Достижения 
  Чемпион Евролиги (2): 2020/2021, 2021/2022
  Бронзовый призёр Евролиги: 2015/2016
  Чемпион Греции (2): 2016/2017, 2017/2018
  Чемпион Турции: 2020/2021
  Серебряный призёр чемпионата Турции: 2021/2022
  Обладатель Кубка Греции: 2016/2017
  Обладатель Кубка Испании: 2018/2019

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте www.nbadraft.net
 Биография на сайте Флориды-Стэйт

Баскетболисты США
Игроки «Флорида Стэйт Семинолз» (баскетбол)
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Цзянсу Дрэгонс»
Игроки «Оклахома-Сити Блю»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Анадолу Эфес»